Дивізіон 2: 1961 — сезон у Дивізіоні 2, що був на той час другою за рівнем клубною лігою у шведському футболі після Аллсвенскан. 

У чемпіонаті взяли участь 46 клубів, розділені на чотири групи. Сезон проходив у два кола, розпочався у квітні й завершився в листопаді 1961 року.

Переможцями змагань у групах стали клуби «Юргорден» ІФ (Стокгольм), «Гегадальс» ІС (Карлсгамн), ГІФ Сундсвалль і «Естерс» ІФ (Векше). 

Право підвищитися в класі та виступати наступного сезону в Аллсвенскан здобули в кваліфікаційному турнірі «Юргорден» ІФ (Стокгольм) та «Гегадальс» ІС (Карлсгамн).

Турнірні таблиці

Норрланд

Свеаланд

Західний Йоталанд

Східний Йоталанд

Плей-оф на підвищення в Аллсвенскан

Посилання 
 Офіційний сайт 

Чемпіонат Швеції з футболу
Швеція
1961 у Швеції